Sveti Anton est un toponyme qui peut désigner :
Sveti Anton, une île de Croatie ;
Sveti Anton,  une localité de Croatie située sur l'île de Krk et dans la municipalité de Malinska-Dubašnica, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
Sveti Anton, une localité de Croatie située dans la municipalité de Mošćenička Draga, comitat de Primorje-Gorski Kotar.